Махис — топоним.

 Махис — город на северо-западе Иордании
 Махис — село в Цхинвальском районе Южной Осетии